Batalla de Munda (216 aC), Gneu Corneli Escipió Calb va derrotar els cartaginesos durant la segona guerra púnica
 Batalla de Munda (181 aC), Tiberi Semproni Grac III va derrotar els celtibers en la primera guerra celtibera
 Batalla de Munda (45 aC), Juli Cèsar derrotà els fills de Gneu Pompeu Magne i va posar fi a la segona guerra civil romana